Крепость Раквере (, ) — средневековый замок, расположенный в городе Раквере на горе Вяллимяги на высоте 25 метров.

История 
До XIII века на горе Вяллимяги было городище древних эстов, называемое Тарванпяэ.

В XIII веке датчане построили на горе несколько каменных сооружений. Самые серьёзные работы по строительству крепости начались после 1345 года, когда Северная Эстония перешла в подчинение Ливонскому ордену.

Сначала было возведено северное крыло замка, а мощное южное крыло с угловыми башнями (большая часть которых сохранилась до наших дней) было построено только двести лет спустя, в XV—XVI веках. В северо-восточной части крепости были построены ворота, защищённые полукруглой оружейной башней.

Во время Ливонской войны в 1560—1580-е годы под крепостью происходили ожесточенные сражения между русскими, шведами и немцами. Крепость, частично поврежденная уже в то время, была значительно разрушена во время шведско-польской войны в 1602—1605 годах.

В XVII—XVIII веках в руинах крепости находилась каменоломня.

Первые работы по приведению руин в порядок были проведены в 1901—1902 годах, а более серьёзные ремонтно-реставрационные работы ― в 1975—1988 годах. Лучше всего сохранилось южное крыло крепости и угловые башни. На одной из башен сейчас развевается флаг Эстонии.

Галерея

Ссылки 
 http://www.svm.ee/index.php?objectID=11,6 
 http://www.epl.ee/artikkel/436186

Замки Эстонии
Замки Ливонского ордена
Раквере